Stanley Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Stanley Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Stanley Island (Queensland), ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar